Bassi ima više značenja:
 Bassi, Cuneo
 Bassi, Genoa
 Bassi, Treviso